Back in Black (album), een album van de rockband AC/DC
 Back in Black (nummer), een nummer van dit album